Polo kan syfta på:

 Polotröja – ett klädesplagg
 Volkswagen Polo – en bilmodell

Sport
Cykelpolo
Elefantpolo
Hästpolo
Kanotpolo
Vattenpolo

Personer
 Polo Ralph Lauren, ett exklusivt klädföretag lanserat av Ralph Lauren

Geografi

Dominikanska republiken 

 Polo, Barahona, Barahona, kommun,

Indonesien 

 Desa Polo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar